Алексей Андреевич Карпеко (род. , Озёрный, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Обладатель Кубка России 2011, чемпион лиги EYBL, вице-чемпион лиги ПБЛ 2010 и 2011.

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «ЛенВО»
Игроки БК «Лобня»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Рускон-Мордовия»
Игроки БК «Рязань»
Игроки БК «Урал»
Игроки БК «Купол-Родники»
Игроки БК «Уралмаш»
Игроки БК «Буревестник» Ярославль
Игроки БК «Университет-Югра»